Shinya (伸弥) est un prénom japonais masculin qui peut faire référence à :
 Shinya Aoki (1983-), un combattant japonais,
 Shinya Hashimoto (1965-2005), un catcheur professionnel japonais,
 Shinya Nakamura (1973-), un joueur de go professionnel,
 Shinya Nakano (1977-), un coureur sur moto,
 Shinya Ōtaki (1953-), seiyū (doubleur),
 Shinya Terashi (1978-), le batteur du groupe Dir en grey, né à Ōsaka,
 Shin'ya Tsukamoto, un acteur et directeur de film japonais,
 Shinya Yamada (1970-), le batteur du groupe Luna Sea,
 Shinya Yamanaka, un biologiste cellulaire,
 Shinya Sano, le bassiste du groupe Antic Cafe, surnommé Kanon.